Sultan Ahmetmoskee in Istanboel, Turkije
 Blauwe moskee van Tabriz, in Tabriz, Iran
 Blauwe moskee van Mazar-i-Sharif, in Mazar-e Sharif, Afghanistan
 Sultan Salahuddin Abdul Azizmoskee in Shah Alam, Maleisië
 Blauwe moskee van Caïro, in Caïro, Egypte
 Blauwe moskee van Jerevan, in Jerevan, Armenië
 Blauwe moskee Amsterdam in Amsterdam, Nederland

Zie ook 
 Rode Moskee